Тонхэ:

 Тонхэ — город в провинции Канвондо, Южная Корея.
 Тонхэ — космодром в Корейской Народно-демократической Республике.